1994 Голяма награда на Франция е 44-то за Голямата награда на Франция и седми кръг от сезон 1994 във Формула 1, провежда се на 3 юли 1994 година на пистата Маникур, Франция.

Класиране

Състезание

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция